Александр Дмитриевич Виноградов:
 Виноградов, Александр Дмитриевич (1922—1980) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Александр Дмитриевич (1905—1964) — контр-адмирал ВМФ СССР и ВМС Польши.